Parabilingulus simplicius är en mångfotingart som beskrevs av Jean-Paul Mauriès och Nguyen Duy-Jacquemin 1997. Parabilingulus simplicius ingår i släktet Parabilingulus och familjen Pericambalidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Dubbelfotingar
simplicius